Кубок мира по шорт-треку 2012—2013 () — международный турнир по шорт-треку, проводимый в сезоне 2012—2013 годов. Состоит из 6 этапов. Первый состоялся 19 октября 2012 года в Калгари, последний этап прошёл в Дрездене 12 февраля 2013 года.

Календарь

Мужчины

Калгари

Монреаль

Нагоя

Шанхай

Сочи

Дрезден

Женщины

Калгари

Монреаль

Нагоя

Шанхай

Сочи

Дрезден

Итоговый зачёт Кубка мира

Ссылки 
 ISU.org World Cup Schedule
 Statistics and current World Cup Standings

Кубок мира по шорт-треку